Jacques Borel (1927-), industriel français créateur de
 l'entreprise Jacques Borel international devenue le groupe Accor 
 Jacques Borel (1925-2002), écrivain français, prix Goncourt en 1965
 Jacques Borel (1959-1980), footballeur, défenseur (notamment à l'ASSE)
 Jacques Borel, un des pseudonymes de l'acteur et réalisateur français Jacques Henri Cottance (1906-1967), plus connu sous le nom d'artiste de Jacques Brunius